Косут има више значења:
 Округ Косут (Ајова)
 Косут (Мисисипи)